Giorgio Pasquali ist der Name folgender Personen:

* Giorgio Pasquali (Altphilologe) (1885–1952), italienischer Altphilologe
 Giorgio Pasquali (Politiker) (1925–2012), italienischer Politiker